Baudouin (), född 7 september 1930 på slottet Stuyvenberg i Bryssel, död 31 juli 1993 i Motril, Spanien, var belgarnas kung från 1951 till 1993. Han var äldste son till kung Leopold III och svenska prinsessan Astrid. Baudouin tillträdde som kung när fadern abdikerade 1951 och innehade tronen fram till sin död 1993 då han efterträddes av sin yngre bror Albert II. Han gifte sig den 15 december 1960 i Bryssel med Fabiola de Mora y Aragón. Paret fick inga barn.

Biografi
Baudouin föddes på Stuyvenbergs slott i Laeken utanför Bryssel 1930 som son till kronprins Leopold och kronprinsessan Astrid. Hans far blev Leopold III av Belgien 1934 och ett drygt år senare dog hans mor i en bilolycka. Faderns utbredda impopularitet bland den belgiska befolkningen ledde fram till starka protester efter andra världskriget. Detta gjorde att fadern abdikerade och banade vägen för den blott 20-årige sonen. Baudoin svor den konstitutionella eden 17 juli 1951 och blev Belgiens femte kung.

Under hans regeringstid blev Belgiska Kongo självständigt 1960 med den belgiske kungen som deltagare i självständighetsceremonin. År 1955 hade den unge kungen besökt Kongo för att försöka vända strävandena efter självständighet. En incident inträffade då en kongoles lyckade ta kungens sabel under en bilkortége. För den kongelesiska befolkningen blev det en symbol för självständighetskampen. I Kongo kallades den unge kungen Mwana Kitoko (den vackre pojken).

Baudouin framstod under sina första år som reserverad och inte särskilt folklig. Hans popularitet steg sedan då han och hans fru drottning Fabiola besökte olika delar av Belgien. Den katolske Baudouin väckte uppmärksamhet då han inte skrev under en ny abortlag 1990. Problemet kom att lösas genom att regeringen tillfälligt tog över styret och sedan återlämnade det till kungen. Baudouin avled plötsligt av hjärtfel den 31 juli 1993 i Villa Astrida i Motril i södra Spanien. Den populäre kungens död utlöste landssorg i Belgien. Baudouin ligger begravd på den kungliga begravningsplatsen i Église Notre-Dame de Laeken i Laeken. Han efterträddes som monark av sin bror, Albert II av Belgien.

Anfäder

Referenser

Vidare läsning 
 Suenens, Léon Joseph, Kung Baudouin - ett liv som talar till hjärtat. Vejbystrand: Catholica 1997.

Externa länkar

Personer i Belgien under 1900-talet
Födda 1930
Avlidna 1993
Belgiens regenter
Huset Wettin
Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Män
Personer från Bryssel
Mottagare av Serafimerorden
Storkorset av Leopold II:s orden
Storkorset av särskilda klassen av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden